Das Junioreneinzel der US Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Jonáš Forejtek.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Junioreneinzel
2021